L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 14 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Allemands Oscar Otte et Alexander Zverev, de l'Américain Reilly Opelka, de l'Autrichien Dominic Thiem, du Français Gaël Monfils, du Kazakh Alexander Bublik et du Serbe Novak Djokovic. Ils sont respectivement remplacés par Emil Ruusuvuori, Benjamin Bonzi, Alex Molčan, Filip Krajinović, Nick Kyrgios, Fabio Fognini et Brandon Nakashima.

Lauréats 
Le Croate Borna Ćorić remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier en Masters 1000. Classé  mondial au début du tournoi, il devient le joueur le moins bien classé à remporter un tournoi dans cette catégorie.

En double, Rajeev Ram et Joe Salisbury décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tim Pütz et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis aux États-Unis en 2022
Cincinnati
Tennis en août 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport dans l'Ohio en 2022